

Cinema 
 The Verdict – cortometraggio del 1914 diretto da Richard Travers
 The Verdict – cortometraggio del 1915 diretto da Ray C. Smallwood
 The Verdict – film del 1922 diretto da Albert Russell
 The Verdict – film del 1925 diretto da Fred Windemere
 The Verdict – film del 1964 diretto da David Eady

Musica 
 The Verdict – album dei Queensrÿche del 2019

Televisione 
 The Verdict – film per la televisione del 2008 diretto da Mark Piznarski